Jméno a příjmení Charles Leclerc má více nositelů:

 Charles Leclerc (* 1997) – monacký automobilový závodník
 Charles Leclerc d'Ostin (1772–1802) – francouzský generál
 Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1716–1754) – francouzský historik a diplomat
 Charles Leclerc de Landremont (1739–1818) – francouzský generál